Hậu Giang (provincie)
 Hậu Giang (voormalige provincie)